Ītiyop’iya hoyi desi yibelishi (en amhárico: ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበልሽ) "Etiopía, sé feliz" fue el himno nacional de Etiopía durante el gobierno del emperador Haile Selassie I. Fue compuesta en 1926 por Kevork Nalbandian, un armenio que había emigrado a Etiopía. 

El himno se realizó por primera vez durante la coronación del Emperador el 2 de noviembre de 1930, siguió siendo el himno nacional hasta que el emperador fue derrocado por el régimen de Derg en 1975.

Letra

Véase también 

 Haile Selassie I

Enlaces externos

Referencias 

Lemas nacionales
Símbolos de Etiopía